Verlorenkost steht für:

 Bonneweg-Nord/Verlorenkost, Stadtteil der Stadt Luxemburg
 Verlorenkost, früherer Beobachtungsturm und heutiger Aussichtspunkt gegenüber der Burg Fels in der Gemeinde Fels (Luxemburg), Kanton Mersch, Luxemburg
 Fort Verlorenkost, Festungsanlage der Festung Luxemburg im Mittelgürtel der Diedenhofener Front
 Jeuness Sportive Verlorenkost, Vorgängerverein des RFC Union Luxemburg